

Прізвище 

Янів — українське прізвище, утворене від особового імені Ян
 Янів Бронислав (1885—1931) — український громадський діяч, правник
 Янів Дмитро Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Янів Володимир Михайло (1908—1991) — український вчений, громадський діяч
 Янів Софія (1908-2006) — українська громадсько-культурна діячка, вчений, дружина Володимира Михайла Янева
 Янів Трифон (1888—1920) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР
 Янів Ян (1888—1952) — польський філолог

Топонім

Янів — назва міста Іванове Берестейської області ( (у 1463—1940 роках)
 Янів-Поліський — залізнична станція Берестейського відділення Білоруської залізниці, біля міста Іванове Берестейської області

Янів-Любельський (Янів) — місто, Люблінське воєводство
 Янів Підляський — село, Люблінське воєводство, Більський повіт

Янів — колишня назва кількох українських сіл 
 Янів — колишня назва селища міського типу Івано-Франкове
 Янів — колишня назва села Долина Тернопільського району Тернопільської області
 Янів — стародавня сільська гміна у Теребовлянському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої
 Янів — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці, біля міста Прип'ять Київської області

Див. також 
 Янівка
 Іванів
 Янув

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів